Gurjanow, Gurjanowa (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Wladimirowitsch Gurjanow (* 1997), russischer Eishockeyspieler
 Georgi Konstantinowitsch Gurjanow (1961–2013), russischer Sänger und Künstler
 Jewpraksija Fjodorowna Gurjanowa (1902–1981), sowjetische Hydrobiologin, Zoogeographin und Hochschullehrerin